Mittlerer Schwarzwald steht für:

 Mittlerer Schwarzwald, Region und Naturraum im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Mittlerer Schwarzwald (Vogelschutzgebiet), Europäisches Vogelschutzgebiet in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und Schramberg, FFH-Gebiet in Baden-Württemberg
 Mittlerer Schwarzwald zwischen Gengenbach und Wolfach, FFH-Gebiet im Ortenaukreis, Baden-Württemberg